El término autogestión, cuya etimología significa «manejo de uno mismo», puede referirse a:

 En administración de empresas:
 en negocios, educación y psicología, la autogestión se refiere a los métodos, las habilidades y estrategias mediante las cuales los individuos pueden dirigir sus propias actividades para el logro de objetivos;

en administración de empresas, la autogestión es una forma de estructurar ya sea parcial o totalmente las empresas que han comenzado a aplicar algunos empresarios, de una forma que no impone estructura jerárquica formal a los empleados (en algunos casos, no hay jerarquía alguna). Algunas compañías, por ejemplo, Google, célebre por su 20 por ciento del tiempo, permiten a sus empleados usar una porción de su tiempo de trabajo desarrollando proyectos y compromisos propios, sin necesidad del consentimiento o autorización de la administración;

En otros ámbitos:
en condominios y cooperativas de vivienda, la autogestión se refiere a edificios de apartamentos o complejos de viviendas que ejecutan sus operaciones directamente por los propios dueños, ya sea a través de una estructura de comités o a través de un consejo de administración que tiene la gestión, así como las funciones ejecutivas;

en finanzas, la autogestión es una forma de financiar las inversiones caracterizada por la utilización en exclusiva de los recursos internos de una sociedad, sin acudir al crédito o al préstamo de recursos ajenos;

en informática, la autogestión es el proceso en el que las computadoras podrían llegar a hacer, en el futuro, una gestión de red sin necesidad de la intervención humana;

en medicina y asistencia sanitaria, la autogestión es la suma de intervenciones, entrenamiento y habilidades por las que los pacientes con alguna dolencia pueden cuidarse a sí mismos efectivamente o aprenden a hacerlo;

en el movimiento cooperativo, la autogestión se refiere al tipo de sociedad de las empresas de trabajo asociado, en que los socios aportan por igual tanto capital como trabajo;

en el movimiento asociativo a favor de las personas con discapacidad intelectual, la autogestión se refiere a la iniciativa de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de defender sus propios derechos, tomar sus propias decisiones y practicar la autorepresentación;

para algunas corrientes del sindicalismo y el socialismo, la autogestión se refiere a la toma de un gobierno o a la participación en él, junto con la colectivización compulsiva de la economía del país, por parte de una corporación obrera o sindical; llegó a ser la estrategia oficial de desarrollo de la República Federal Socialista de Yugoslavia.